Bellavista ima više značenja:
 Bellavista, Arezzo
 Bellavista, Pistoia
 Bellavista, Roma
 Bellavista, Siena